Keiling ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Keiling (* 1934), deutscher Prähistoriker
 Julia Keiling (* 1987), deutsche Schauspielerin und Musikerin
 Lars Keiling (* 1975), deutscher Koch